Полуяновское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Тобольском районе Тюменской области Российской Федерации.

Административный центр — деревня Полуянова.

География 
Поселение находится в бассейне реки Иртыш.

История 
Статус и границы сельского поселения установлены Законом Тюменской области от 5 ноября 2004 года № 263 «Об установлении границ муниципальных образований Тюменской области и наделении их статусом муниципального района, городского округа и сельского поселения».

Население

Состав сельского поселения

Достопримечательности 
На территории поселения, у деревни Байгара (выше Тобольска по правому берегу Иртыша) была обнаружена таранная (надпяточная) кость гоминида возрастом 43 тысячи лет. Образец имеет размер примерно 5×4,5 см и принадлежал взрослой особи возрастом от 20 до 50 лет. На основании морфологического сходства с надпяточной костью Схул IV возрастом 100 тысяч лет из израильской пещеры Схул предполагается, что индивид относится к виду Homo sapiens.

Примечания

Ссылки 
 Администрация Полуяновского сельского поселения

Муниципальные образования Тобольского района
Сельские поселения Тюменской области